Сиријска црква може бити:

 Православна црква у Сирији, под јурисдикцијом грчке православне Антиохијске патријаршије, са средиштем у Дамаску (Сирија)
 Сиријска оријентално-православна црква, миафизитска црква са средиштем у Сирији
 Католичка црква у Сирији, скуп свих католичких цркава са средиштем у Сирији
 Сиријска источнокатоличка црква, посебна источно католичка црква сиријског обреда

Види још 
 Сиријска православна црква (вишезначна одредница)
 Сиријска католичка црква (вишезначна одредница)